Ménélaos, Ménélaüs ou Ménélas est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Ménélas, roi mythologique de Sparte et héros de la guerre de Troie ;
 Menelas, grand-prêtre d'Israël, pro-séleucide ;
 Ménélaos, gouverneur de Chypre au  Fils de Lagos (général macédonien) et frère de Ptolémée Ier ;
 Ménélaos, sculpteur néo-attique du , disciple de Pasitélès ;
 Ménélaos d'Alexandrie, mathématicien et astronome grec de la fin du